Рубцо́в — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 

 
 Рубцов, Анатолий Петрович (1914—1954) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Рубцов, Андрей Борисович (род. 1982) — российский музыкант, композитор и дирижёр.
 Рубцов, Валерий Александрович (1939—2020) — советский государственный деятель.
 
 
 Рубцов, Виталий Владимирович (род. 1948) — советский и российский психолог.
 Рубцов, Всеволод Константинович — советский конструктор автомобилей и военной техники.
 Рубцов, Геннадий Сергеевич (род. 1940) — заместитель председателя Верховного Совета Крыма (1997—1998).
 Рубцов, Герасим Архипович (1904—1942) — Герой Советского Союза.
 Рубцов, Герман Александрович (род. 1998) — российский хоккеист.
 
 Рубцов, Игорь Александрович (род. 1980) — российский игрок в настольный теннис.
 Рубцов, Кирилл Викторович (род. 1975) — российский актёр.
 Рубцов, Леонид Иванович (1902—1980) — советский ботаник, ландшафтный архитектор.
 Рубцов, Максим Витальевич (род. 1977) — российский флейтист.
 
 Рубцов, Нестор Гаврилович (1799—1874) — русский картограф.
 Рубцов, Никанор Трофимович (1901—1943) — Герой Советского Союза.
 
 
 Рубцов, Сергей Александрович (род. 1965) — казахстанский легкоатлет и пауэрлифтер.
 Рубцов, Фёдор Дмитриевич (1896—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 Рубцов, Феодосий Антонович (1904—1986) — советский музыковед-фольклорист, композитор, музыкально-общественный деятель.
 Рубцов, Филипп Васильевич (1866—?) — крестьянин, член III Государственной думы.



Топоним 
 Рубцов мост — пешеходный мост в Москве через реку Яузу.
 Рубцов переулок — улица на востоке Москвы в Басманном районе.